Genites Caminacano () foi um nobre armênio do , ativo no tempo do rei  . Foi um dos nobres convocados à corte e recebeu a missão de levar  para ser consagrado católico em Cesareia Mázaca.

Bibliografia 

 

Armênios do século IV
Família Caminacano
Oficiais de Tigranes VII